Schoß steht für:
 Schoß (Körperpartie), beim Sitzen durch Unterleib und Oberschenkel gebildet
 Schoß, poetisch für die Gebärmutter
 Mutterschoß, poetisch für das weibliche Geschlechtsteil, siehe Vagina
 Schoß (Kleidung), angesetzter Teil an Kleidungsstücken für Männer
 Schoss (Steuer), Besteuerungsform im Mittelalter
 -schoß, lokale Ortsendung nahe der Wahnbachtalsperre

Schoß ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Robert Schoß (* 1937), deutscher Theaterwissenschaftler, Dramaturg, Dozent und Schriftsteller
 Gunter Schoß (* 1940), deutscher Schauspieler und Rundfunk- und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Schoßbach (Begriffsklärung)

 Schößchen
 Schoss